Parslow ist der Familienname der folgenden Personen:

 Daniel Parslow (* 1985), walisischer Fußballspieler 
 Frederick Parslow (1932–2017), australischer Schauspieler
 Philip L. Parslow (1936–2003), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Filmproduzent
 Ray Parslow (1924–1997), britischer Kameramann